Chantemerle (auf deutsch: „Amselgesang“) ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Chantemerle im Département Marne
 Ortsteil Chantemerle der Gemeinde Saint-Chaffrey im Département Hautes-Alpes
 Chantemerle, Ortschaft in der Gemeinde Samoëns im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Chantemerle-les-Blés im Département Drôme
 Chantemerle-lès-Grignan im Département Drôme
 Chantemerle-sur-la-Soie im Département Charente-Maritime